Galambos József (1988–?) építész
 Galambos József (1900–1980) atléta, hosszútávfutó, olimpikon
 Galambos József (1901–1955) pap, újságíró, lapszerkesztő
 Galambos József (1907–1989) orvos, sebész
 Galambos József (?–?) birkózó
 Galambos József (1913–1985) római katolikus pap
 Galambos József (1921–1979) politikus, rendőrtiszt
 Galambos József (1951) táj- és kertépítész mérnök